La Route nationale 193 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 193 en France
 Route nationale 193 en Italie

Voir aussi